Torcols, ou les Torcols, est un quartier de Besançon situé au Nord de la ville.

Histoire 
Le quartier est de type résidentiel, il s'est urbanisé au cours du  alors qu'il était à la base une zone à vocation agricole.

Géographie 
Le secteur est situé au nord de Saint Claude, entre École-Valentin, les Quatrouillots et les Montarmots.

Transports 
C'est la compagnie de bus Ginko qui gère le transport urbain et péri-urbain de Besançon
La ligne  dessert le secteur.

Quartier de Besançon